

Тшебіна — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Тшебіна — село в гміні Любжа Прудницького повіту Опольського воєводства